Damernas omnium i bancykling vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 15-16 augusti 2016 i Rio de Janeiro.

Medaljörer

Resultatsammanställning

Resultat

Scratch

Individuell förföljelse

Elimineringslopp

Tempolopp

Flygande varv

Poänglopp

Referenser 

Cykling vid olympiska sommarspelen 2016